Silhouette és un terme francès que significa «silueta» i que pot referir-se a:
 Silhouette: una illa situada en l'arxipèlag de les Seychelles;
 Silhouette: un personatge fictici d'historieta;
 Silhouette: un sistema genèric de joc de rol;
 Silhouette Mirage: un videojoc japonès de màquina recreativa; o
 Lamborghini Silhouette: un model d'automòbil produït per Lamborghini en els anys 1970.